

Persone 
 Paul Joseph Weitz (1932-2017) – astronauta statunitense
 Bruce Weitz (1943) – attore statunitense
 Paul Weitz (1965) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografica statunitense
 Chris Weitz (1969) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore statunitense

Pagine correlate 
 Waitz – pagina di disambiguazione
 Weiz – città austriaca nel distretto di Weiz (Stiria)